Подоляни — етнографічна група українців

Топонім 

Села:

Подоляни — село у Поставському районі Вітебської області.

Населені пункти та їхні частини
 Подоляни — село в гміні Злотория Злоторийського повіту Нижньосілезького воєводства
 Подоляни — село в гміні Ґдув Велицького повіту Малопольського воєводства
 Подоляни — село в гміні Кальварія-Зебжидовська Вадовицького повіту Малопольського воєводства
 Подоляни — село в гміні Цепелюв Ліпського повіту Мазовецького воєводства
 Подоляни — село в гміні Казімежа-Велька Казімерського повіту Свентокшиського воєводства
 Подоляни — частина міста Познань в Великопольському воєводстві
 Подоляни — частина села Іґнацув у гміні Семковіце Паєнчанського повіту Лодзинського воєводства
 Подоляни — частина села Біловежа (Бяловежа) в гміні Біловежа Гайнівського повіту Підляського воєводства

Подоляни — Рівненська область, Рівненський район
 Подоляни — Хмельницька область, Кам'янець-Подільський район
 Подоляни — Хмельницька область, Старосинявський район

ТРЦ:
 Подоляни — торговельно-розважальний центр у місті Тернопіль

Див. також 
 Подолянин

Примітки